Karl Gustav Jung (1794-1864), chirurgien et anatomiste suisse ;
 Carl Gustav Jung (1875-1961), psychiatre suisse, petit-fils du précédent.